Le terme demi de mêlée peut faire référence :
 en rugby à sept, au poste de demi de mêlée (numéro 4) ;
en rugby à XIII, au poste de demi de mêlée (numéro 7) ;
 en rugby à XV, au poste de demi de mêlée (numéro 9).